Mljet (eiland)
 Mljet (gemeente)
 Mljet (dorp)